Премијер Бугарске () је највиши извршни орган у Бугарској након 1878. године.

Председник Савета министара, 1879 – 1991.

Књажество Бугарска, 1879 – 1908.

Царство Бугарска, 1908 – 1946.

Народна Република Бугарска, 1946 – 1990.

Република Бугарска, 1990 – 1991.

Председници влада, 1991 – данас

Види још 
 Историја Бугарске
 Политика Бугарске
 Списак бугарских монарха
 Списак председника Бугарске

Политика Бугарске